Serpula solitaris är en ringmaskart som beskrevs av Lamarck in Chenu 1838. Serpula solitaris ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
solitaris